Рафик Гусейнов: Гусейнов, Рафик Гусейн оглы (1944—2021) — советский и азербайджанский гитарист.
 Гусейнов, Рафик Радик оглы (род. 1988) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Гусейнов, Рафик Эюб оглы (1946—2017) — советский азербайджанский телевизионный диктор, актёр и певец.